Le mot lissage peut faire référence au :
 Lissage de cheveux
 Lissage des plumes
 Lissage de police
 Lissage de Phong, traitement 3D d'illumination en infographie
 Lissage de Gouraud, traitement 3D d'illumination en infographie
 Lissage de Savitzky-Golay, lissage de courbe en traitement du signal
 Lissage du visage, un synonyme de rhytidectomie
 Lissage de l'image en traitement d'images
 Lissage de fonction mathématique
 Lissage d'un courant en électrotechnique, opération se ramenant à un filtrage.